Louis Boivin est le nom de plusieurs personnalités françaises :
Louis Boivin, écrivain né en 1649 et mort en 1724.
Louis Hyacinthe Boivin, botaniste né en 1808 et mort en 1852.